Cengkok (Ngronggot)
 Cengkok (Tarokan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing